Schmidthals ist der Familienname folgender Personen:

 Lenard „Leo“ Schmidthals (* 1969), deutscher Bassist, Komponist, Produzent und Arrangeur
 Richard von Schmidthals (1829–1888), deutscher Diplomat
 Wilhelm Schmidthals (1873–1951), deutscher Politiker der DDP

Siehe auch:
 Schmithals